Kellytown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kellytown (Colorado)
 Kellytown (Pennsylvania)
 Kellytown (South Carolina)